84 Klio – asteroide della fascia principale
 Klio – corso d'acqua della Liberia 
 Klio – rivista tedesca di archeologia specializzata nell'Antica Grecia 
 Klio – grafia alternativa del nome Clio

Pagine correlate

Clio (disambigua)